Morro Dois Irmãos é uma formação rochosa que emerge do fundo do Oceano Atlântico, na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, Pernambuco. Recebe esse nome devido característica peculiar de estarem lado a lado e possuírem praticamente mesmas formas estruturais.

Geografia de Pernambuco